Fusó () může mít následující významy:
 Japonská výslovnost čínského Fusang (pchin-jin: Fúsāng) – mytologický strom nebo bájná země na východě (jeden z možných výkladů ji ztotožňuje s Japonskem)
 Fusó (Aiči) – město v prefektuře Aiči
 Fusó (1877) – kasematový obrněnec japonského císařského námořnictva ze 70. let 19. století, který se účastnil první čínsko-japonské války
 Třída Fusó – třída dvou bitevních lodí japonského císařského námořnictva zařazených do služby během první světové války
 Fusó (1914) – japonská bitevní loď uvedená do služby 1915 a potopená 1944 během bitvy v průlivu Surigao
 Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation – výrobce nákladních vozidel a autobusů